Три корабля Королевского флота Великобритании носили имя HMS Abercrombie. Названы в честь английского генерала XVIII века Ральфа Эберкромби.

 Abercrombie (1807) — бывший французский 74-пушечный корабль 3 ранга. Захвачен 7 сентября 1809, продан в 1817.
 HMS Abercrombie (1915) — монитор типа «Эберкромби». Первоначально должен был называться Farragut, затем переименовывался в Admiral Farragut, M1 и General Abercrombie. Незадолго перед спуском на воду в 1915 году получил имя HMS Abercrombie. Продан на слом в 1927 году.
 HMS Abercrombie (F109) — монитор типа «Робертс». Спущен в 1942 году, разрезан на металл в 1954 году.